Кафрин () — город в центральной части Сенегала, административный центр одноимённых области и .

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части области, на расстоянии приблизительно 215 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Дакара. Абсолютная высота — 16 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2002 года численность населения города составляла 25 768 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет выращивание арахиса.

Транспорт 
Через город проходит автомагистраль N1, соединяющая города Каолак и Тамбакунда. Ближайший  расположен в городе Каолак.

8 января 2023 года 40 человек погибли и более 80 пострадали в результате  недалеко от Кафрина. В стране был объявлен трёхдневный траур.

Примечания 

Города Сенегала